Il Colli Bolognesi Pinot Bianco è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Bologna e Modena.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino più o meno carico, a volte con riflessi verdognoli
odore: delicato, caratteristico.
sapore: asciutto o abboccato, armonico, gradevolmente frizzante nel tipo specifico

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Bologna  (1990/91)  2997,0  
Bologna  (1991/92)  3557,78  
Bologna  (1992/93)  4370,67  
Bologna  (1993/94)  3609,05  
Bologna  (1994/95)  2683,86  
Bologna  (1995/96)  1939,24  
Bologna  (1996/97)  2396,44  
Modena  (1990/91)  40,25  
Modena  (1991/92)  19,25  
Modena  (1992/93)  33,04  
Modena  (1993/94)  17,15  
Modena  (1994/95)  12,46  
Modena  (1995/96)  19,25  
Modena  (1996/97)  51,74

Collegamenti esterni

Vini DOC della città metropolitana di Bologna
Vini DOC della provincia di Modena
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Pinot bianco